Ḏanḏ Paṯān är ett distrikt i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Paktia, i den östra delen av landet,  kilometer sydost om huvudstaden Kabul.

Omgivningarna runt Ḏanḏ Paṯān är i huvudsak ett öppet busklandskap. Runt Ḏanḏ Paṯān är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Paktia (provins)